Fabiana Beltrame - remadora brasileira campeã mundial na Eslovênia em 2011
 José Mariano Beltrame - delegado federal brasileiro e ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro
 Sebastián Beltrame -biatleta argentino que disputou os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 
 Wesley Lopes Beltrame - futebolista brasileiro

Desambiguações de sobrenomes